Березовская — русская и польская фамилия, является женской формой мужской фамилии .

 Фамилия 
 Березовская, Алёна Александровна (род. 1988) — украинская и российская журналистка.
 Березовская, Екатерина Владимировна (род. 1990) — российская журналистка.
 Березовская, Елена Петровна (род. 1964) — врач-исследователь, акушер-гинеколог, учредитель и руководитель Международной Академии Здоровой Жизни.
 Березовская, Елизавета Борисовна (род. 1971) — российская художница.
 Березовская, Ирина Гурьяновна (в девичестве — Жеребцова; 1912—1991) — Герой Социалистического Труда.
 Березовская, Лариса Дмитриевна (род. 1965) — советская и украинская учёная.
 Березовская, Майя (1893—1978) — польская художница.
 Березовская, Светлана Михайловна (род. 1933) — живописец, член Союза художников СССР.
 Березовская, Фаина Израилевна (1894—1955) — советский химик. Топоним 
 Березовская — деревня в Верховажском районе Вологодской области.

 Примечания